Knopfler:
 Mark Knopfler (1949 - ):  guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor británico miembro de Dire Straits;
 David Knopfler, el liberador de la The Giver, Lifelines, Release.
 Anexo:Discografía de David Knopfler